Danny Green (ur. 1973) – australijski bokser
 Danny Green (ur. 1987) – amerykański koszykarz